Ел Еспехито има више значења:

 Ел Еспехито (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еспехито (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику